До (do, Do) може да се отнася за:

 до – част на речта, предлог
 до – уточняваща представка в португалския език (Рио Гранди до Норти, Рио Гранди до Сул)
 До (нота) – една от седемте ноти
 До — японско и корейско произношение на китайския йероглиф дао (道)
 До (Do) – представка на германскитее бомбардировачи, конструирани от Клод Дорние
 Dornier Do 11 (Дорние До-11)
 .do – интернет домейн от първо ниво за Доминиканска република

Вижте също 
 Добри До – населени места в Сърбия
 Добри До (община Куршумлия) – село в Сърбия